Lostrommel steht für:

 Lostrommel (Fördermaschine), abkuppelbare Trommel oder Bobine an einer Fördermaschine
 Lostrommel (Glücksspiel), Gerät zur Ermittlung von Gewinnern bei Verlosungen